Wilhelmsbrücke steht für:
 ehemaliger Name der Friedensbrücke (Frankfurt am Main)
 Wilhelmsbrücke (Bad Kreuznach)
 Wilhelmsbrücke (Hanau)
 Wilhelmsbrücke (Kassel)
 Wilhelmsbrücke (Stuttgart)
 Wilhelmsbrücke Vorgänger der Kuventhaler Talbrücke, Niedersachsen

Siehe auch:
 Willemsbrücke